Dona, persona del sexe femení
Dona reclinada, pintura de Gustave Courbet 
Dona amb lloro, pintura de Gustave Courbet 
Dona llegint, pintura de Matisse
Dona amb una flor, pintura de Gaughin 
Dona i Ocell, escultura monumental de Joan Miró
 Dona d'aigua, esser mitològic
La dona d'aigua, òpera de Cassià Casademont i Busquets
 La dona silenciosa, òpera de Richard Strauss 
 Una dona llarga i prima, cançó popular mallorquina
 La dona de les dues cares (Two-Faced Woman), pel·lícula dirigida per George Cukor

 La Dona Espenyada, muntanya del Baix Empordà 
 Pic de la Dona, muntanya situada entre el Ripollès i el Conflent
 La Figuera de la Dona, lloc del Pallars Jussà
 Dones (pel·lícula), pel·lícula catalana del 2000 dirigida per Judith Colell

Vegeu també 
 Dona Dorment
 Dona Morta
 Dama